Adrienne Goodson (1966) – ex cestista, allenatrice di pallacanestro e dirigente sportiva statunitense
 Barbara Goodson (1949) – attrice e doppiatrice statunitense
 Bill Goodson (1957) – coreografo statunitense
 B.J. Goodson (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Clarence Goodson (1982) – ex calciatore statunitense, di ruolo difensore
 Demetri Goodson (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Mark Goodson (1915-1992) – produttore televisivo statunitense
 Mike Goodson, propr. Michael Darryl Goodson, Jr. (1987) – giocatore di football americano statunitense